Сяоцзу́н () — храмове ім'я та титул імператорів Китаю.

Китай 
 Сяоцзун — одинадцятий імператор династії Сун (1162–1189)
 Сяоцзун — дев'ятий імператор династії Мін (1487–1505)

Храмові імена імператорів